Macha bezeichnet
 Macha, eine keltische Gottheit
 Macha (Potosí), eine Ortschaft im Departamento Potosí in Bolivien
 Macha (Sambia), einen Ort in Sambia

Macha oder Mácha ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Macha (1958–1994), deutscher Radsportler
 Hans-Nikol Hubertus Macha († 2015), deutscher Mediziner
 Hildegard Macha (* 1946), deutsche Pädagogin und Genderforscherin
 Jürgen Macha (1949–2014), deutscher Germanist
 Karel Mácha (* 1931) tschechisch/deutscher Geschichtsphilosoph und Anthropologe
 Karel Hynek Mácha (1810–1836), tschechischer Dichter
 Otmar Mácha (1922–2006), tschechischer Komponist
 Vítězslav Mácha (* 1948), tschechoslowakischer Ringer

Siehe auch:
 Matcha, japanische Teesorte
 Maacha

ru:Маша